Merzenich (Noordrijn-Westfalen), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Merzenich (Zülpich), een plaats in de Duitse gemeente Zülpich, deelstaat Noordrijn-Westfalen